Oluf Krognos er navnet på flere personer:

 Oluf Stigsen Krognos til Raptagylt (1380-1411)
 Oluf Stigsen Krognos den Rige (død 1426)
 Oluf Stigsen Krognos til Krapperup og Bollerup (1450-1505) – dansk rigsråd
 Oluf Mouritsen Krognos (1535-1573) – dansk rigsråd, sønnesøn af ovennævnte

Oluf